Berantevilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berantevilla (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Berantevilla (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar